Hertogdom Teschen, een voormalig hertogdom in Silezië, dat bestond van 1281 tot 1918
Cieszyn, het Poolse deel van de dubbelstad Cieszyn / Český Těšín (oude Duitse naam: Teschen)
Český Těšín, het Tsjechische deel van de dubbelstad Cieszyn / Český Těšín (oude Duitse naam: Teschen)
Teschen (stad) voor de geschiedenis van de stad vóór 1918
Teschen (streek), een geografische regio in Silezië